Neidig ist der Familienname folgender Personen:

 Claudia Neidig (* 1960), deutsche Schauspielerin
 Mandy Neidig (* 1981), deutsche Schauspielerin